Çampınar is een Turkse plaatsnaam die kan verwijzen naar:

 Çampınar (Abana) -  een dorp in het Abana district de provincie Kastamonu
 Çampınar (Akdağmadeni) - een dorp in het Akdağmadeni district in de provincie Yozgat
 Çampınar (Bolu) - een dorp in het Bolu Centraal district in de provincie Bolu
 Çampınar (Çelikhan)  - een dorp in het Çelikhan district in de provincie Adıyaman
 Çampınar (Mut) - een dorp in het Mut district in de provincie Mersin
 Çampınar (Selendi) - een dorp in het Selendi district in de provincie Manisa